Ascolectus är ett släkte av svampar. Ascolectus ingår i familjen Saccardiaceae, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ascolectus